Podhradie ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 Podhradie (Prievidza), Ortschaft im Okres Prievidza, Trenčiansky kraj
 Podhradie (Topoľčany), Ortschaft im Okres Topoľčany, Nitriansky kraj
 Podhradie (Martin), Ortschaft im Okres Martin, Žilinský kraj

Podhradie ist auch der Name eines (ehemaligen) Stadtteils in der Altstadt von Bratislava, siehe Schlossgrund (Bratislava)

Siehe auch:
 Podhradí